Animal Logic steht für:

 Animal Logic (Australien), eine oscarprämierte Filmanimationsfirma
 Animal Logic (Band), Bandprojekt von Stewart Copeland, Stanley Clarke und Deborah Holland